En Pologne, Pomorzany peut désigner :

 Pomorzany, un arrondissement de la ville de Szczecin
 
dans la voïvodie de Mazovie :
 Pomorzany, un village dans le powiat de Radom
 Pomorzany, un village dans le powiat de Koszalin,
 Pomorzany, un village dans le powiat de Łobez.

dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale :
 Pomorzany, un village dans le powiat de Koszalin,
 Pomorzany, un village dans le powiat de Łobez.

 dans la voïvodie de Sainte-Croix :
 Pomorzany, un village.